До'герті () — ірландське прізвище, за походженням пов'язане з назвою клану O'Догерті (), яка у свою чергу бере початок від імені ірландського вождя X століття .

Відомі носії:
 Бред Догерті (; 1965) — американський професіональний баскетболіст.
  (; 1980) — ірландський футболіст, захисник.
 Грег Догерті (; 1996) — шотландський футболіст ірландського походження.
 Джош Догерті (; 1996) — північноірландський футболіст, захисник.
 Кен Догерті (; 1969) — ірландський професійний гравець у снукер.
 Лоренс Догерті (; 1875—1919) — британський тенісист, дворазовий олімпійський чемпіон (1990).
 Мішель Догерті (;  1962) — південноафриканська та британська вчена, фізик, професор фізики космічної плазми Імперського коледжу в Лондоні.
 Педді Догерті (; 1926—2016) — колишній північноірландський громадський активіст.
 Пітер Догерті (; 1940) — австралійський ветеринар, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
 Пітер Догерті (; 1913—1990) — північноірландський футболіст, нападник.
 Реджинальд Догерті (; 1882—1910) — британський тенісист, триразовий олімпійський чемпіон (1900, 1908).
 Шеннен Догерті (; 1971) — американська акторка.

Примітки